Скоморошина может означать:
 Скоморошина — река в Донецке (Украина).
 Скоморошина — вид русского песенного (стихотворного) фольклора.